Academies
Liste de langues